Mike Burman, kanadski hokejist, * 1. april 1974, North Bay, Ontario, Kanada.

Burman je prvi del kariere igral v severnoameriških hokejski ligah, v drugem pa je igral v nemški, italijanski, norveški ligi ter v sezoni 1999/00 pri Olimpiji, kjer je v slovenski ligi dosegel tri gole in štirinajst podaj na osemnajstih tekmah in s klubom osvojil naslov slovenskega prvaka, v Mednarodna ligi pa dva gola in šest podaj na osmih tekmah.

Pregled kariere

|-
| North Bay Centennials
| OHL
| 90/91
|
| 57
| 1
| 18
| 19
|
| 30
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| North Bay Centennials
| OHL
| 91/92
|
| 63
| 3
| 22
| 25
|
| 64
|
| 21
| 3
| 12
| 15
|
| 21
|-
| North Bay Centennials
| OHL
| 92/93
|
| 64
| 10
| 37
| 47
|
| 59
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| North Bay Centennials
| OHL
| 93/94
|
| 61
| 13
| 50
| 63
|
| 46
|
| 18
| 2
| 20
| 22
|
| 22
|-
| Knoxville Cherokees
| ECHL
| 94/95
|
| 38
| 4
| 11
| 15
| -2
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Richmond Renegades
| ECHL
| 94/95
|
| 24
| 7
| 14
| 21
| +6
| 49
|
| 17
| 4
| 13
| 17
| +20
| 14
|-
| Richmond Renegades
| ECHL
| 95/96
|
| 47
| 7
| 35
| 42
| +23
| 111
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jacksonville Lizard Kings
| ECHL
| 95/96
|
| 16
| 4
| 10
| 14
| -1
| 35
|
| 18
| 4
| 11
| 15
| +3
| 22
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 96/97
|
| 15
| 2
| 5
| 7
| -14
| 31
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 97/98
|
| 50
| 31
| 36
| 67
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 98/99
|
| 18
| 2
| 17
| 19
|
| 15
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 17
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 18
| 3
| 14
| 17
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| UHL
| 99/00
|
| 29
| 6
| 13
| 19
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SSI Vipiteno
| Italijanska liga
| 00/01
|
| 32
| 7
| 25
| 32
|
| 42
|
| 14
| 2
| 6
| 8
|
| 16
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 01/02
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Bad Nauheim
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 53
| 10
| 27
| 37
|
| 61
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| EC Bad Nauheim
| Nemška 2. liga
| 03/04
|
| 47
| 5
| 32
| 37
|
| 36
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| EHC München
| Nemška 3. liga
| 04/05
|
| 35
| 12
| 28
| 40
|
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC München
| Oberliga Meisterrunde
| 04/05
|
| 8
| 3
| 8
| 11
|
| 22
|
| 9
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|-
| EHC München
| Nemška 2. liga
| 05/06
|
| 46
| 14
| 28
| 42
|
| 68
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 10
|-
| Stjernen Hockey
| Norveška liga
| 06/07
|
| 36
| 8
| 16
| 24
| +6
| 71
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| -2
| 27
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 778
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 456
| bgcolor="#7FFF00" | 614
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 1077
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | +21
| bgcolor="#7FFF00" | 157
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti North Bay Centennials
Hokejisti Knoxville Cherokees
Hokejisti Richmond Renegades
Hokejisti Jacksonville Lizard Kings
Hokejisti Kaufbeurer Adler
Hokejisti HC Merano
Hokejisti HC Milano
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti SSI Vipiteno
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti EC Bad Nauheim
Hokejisti EHC München
Hokejisti Stjernen Hockey